Појам  може да се односи на:
Ирски устанак (1641)
Ирски устанак 1798.
Ускршњи устанак
Ирски рат за независност